Klaas Vermeulen (hockeyer), Nederlands hockeyer
 Klaas Vermeulen (personage), personage uit de boeken van Pieter Aspe